A 2022-es PDC-dartsvilágbajnokság (2022 PDC World Darts Championship, szponzorációs nevén 2022 William Hill World Darts Championship) 2021. december 15-e és 2022. január 3-a között került megrendezésre a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 29. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a Professional Darts Corporation rendez, miután 1994-től különvált a British Darts Organisationtől.

A címvédő a walesi Gerwyn Price volt, miután a 2021-es döntőben 7–3-ra győzött a skót Gary Anderson ellen.

A koronavírus-járvány okozta helyzet következtében a szervezők csak oltott, vagy a víruson igazoltan már áteső, illetve friss negatív teszttel rendelkezőnézőket engedtek be a világbajnokság helyszínére. Pozitív teszteredmény miatt a vb rajtja előtt a spanyol Juan Rodrigueznek kellett visszalépnie a küzdelmektől, helyét az ausztrál Gordon Mathers vette át.

A világbajnokság 3. napján az első vb-jén szereplő skót William Borland az első fordulóban döntő játszma, döntő legben győzte le 3–2 arányban az angol Bradley Brooksot, a mérkőzést egy tökéletes, kilencnyilas kiszállóval lezárva. Borland a világbajnokságok történetének 11. kilencnyilasát dobta, és ő lett az első, aki ezt egy mérkőzés utolsó legjében tette meg, így megnyerve az adott találkozót. A tornán ezenkívül még két tökéletes kiszállózást jegyeztek fel, azokat a litván Darius Labanauskas szintén a világbajnokság első fordulójában, a belga Mike De Decker ellen, illetve Gerwyn Price 
a negyeddöntőben Michael Smith ellen érte el. Az egy vb-n dobott három tökéletes leg új rekordot jelentett a torna történetében.

A koronavírus-járvány, illetve pozitív koronavírusteszt-eredménye miatt több neves versenyzőnek, így Michael van Gerwennek is a torna korai szakaszában vissza kellett lépnie a további küzdelmektől. 

A vb-t Peter Wright nyerte, pályafutása során másodszor.

Résztvevők
A PDC Order of Merit világranglistája alapján az első 32 versenyző kiemeltként csak a második fordulóban kezdte meg szereplését, míg a Pro Tour ranglista és a különböző selejtezők által kvalifikáltak az első fordulóban.

Order of Merit világranglista Második kör (kiemeltek)

  Gerwyn Price (Negyeddöntő)
  Peter Wright (Világbajnok)
  Michael van Gerwen (Harmadik kör / COVID-19)
  James Wade (Elődöntő)
  Dimitri Van den Bergh (Második kör)
  Gary Anderson (Elődöntő)
  José de Sousa (Harmadik kör)
  Jonny Clayton (Negyedik kör)
  Michael Smith (Döntő)
  Nathan Aspinall (Harmadik kör)
  Rob Cross (Negyedik kör)
  Krzysztof Ratajski (Második kör)
  Joe Cullen (Harmadik kör)
  Dave Chisnall (Harmadik kör / COVID-19)
  Ryan Searle (Negyedik kör)
  Stephen Bunting (Második kör)
  Dirk van Duijvenbode (Negyedik kör)
  Danny Noppert (Harmadik kör) 
  Luke Humphries (Negyeddöntő) 
  Simon Whitlock (Második kör)
  Mervyn King (Negyeddöntő)
  Daryl Gurney (Harmadik kör)
  Brendan Dolan (Második kör)
  Glen Durrant (Második kör)
  Gabriel Clemens (Harmadik kör)
  Mensur Suljović (Második kör) 
  Ian White (Harmadik kör)
  Devon Petersen (Második kör)
  Vincent van der Voort (Harmadik kör / COVID-19)
  Chris Dobey (Negyedik kör)
  Damon Heta (Harmadik kör) 
  Kim Huybrechts (Harmadik kör)

Pro Tour ranglistaElső kör
  Callan Rydz (Negyeddöntő)
  Ross Smith (Harmadik kör)
  Raymond van Barneveld (Második kör)
  Ryan Joyce (Második kör)
  Adrian Lewis (Második kör)
  Scott Mitchell (Első kör)
  Alan Soutar (Negyedik kör) 
  Martijn Kleermaker (Negyedik kör)
  Darius Labanauskas (Első kör)
  Ritchie Edhouse (Második kör)
  Luke Woodhouse (Második kör)
  Jamie Hughes (Első kör)
  Maik Kuivenhoven (Második kör)
  Rowby-John Rodriguez (Második kör) 
  Steve Beaton (Második kör)
  William O'Connor (Harmadik kör) 
  Ricky Evans (Második kör)
  Keane Barry (Második kör)
  Jason Heaver (Második kör) 
  William Borland (Második kör)
  Ron Meulenkamp (Második kör)
  Steve Lennon (Harmadik kör)
  Rusty-Jake Rodriguez (Második kör)
  Lewy Williams (Második kör) 
  Florian Hempel (Harmadik kör)
  Jermaine Wattimena (Első kör)
  Joe Murnan (Második kör)
  Ryan Meikle (Második kör)
  Chas Barstow (Második kör)
  Ted Evetts (Első kör)
  Adam Hunt (Második kör)
  Jason Lowe (Második kör) 

Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listájaElső kör
  Lisa Ashton  – Women's Series 2. hely (Első kör)
  Roman Benecký – Kelet-európai kvalifikációs torna (Első kör)
  Bradley Brooks – PDC UK Development Tour (Első kör)
  Matt Campbell – PDC Europe Challenge Tour (Első kör)
  Lourence Ilagan – Ázsiai selejtező - Fülöp-szigetek (Első kör)
  Nick Kenny – PDPA-selejtező (Első kör)
  Borisz Kolcov – EADC-selejtező (Második kör)
  Boris Krčmar – PDPA-selejtező (Első kör)
  Nitin Kumar – Indiai selejtező (Első kör)
  Royden Lam – Ázsiai selejtező - Hong Kong (Első kör)
  Chris Landman – Nyugat-európai selejtező (Második kör)
  Daniel Larsson – PDCNB Order of Merit (Első kör)
  Danny Lauby Jr. – CDC USA Tour (Első kör)
  Paul Lim – Ázsiai selejtező - Szingapúr (Első kör)
  John Michael – Délkelet-európai selejtező (Első kör)
  John Norman Jnr – CDC Canada Tour (Első kör)
  Diogo Portela – Közép- és dél-amerikai selejtező (Első kör)
  Madars Razma – PDCNB Order of Merit (Első kör)
  Ben Robb – Új-zélandi selejtező (Első kör)
  Martin Schindler – PDC Europe Super League (Első kör)
  Fabian Schmutzler – PDC Europe Development Tour (Első kör)
  Fallon Sherrock – Women's Series 1. hely (Első kör)
  Sibata Tojokazu – Ázsiai selejtező - Japán (Első kör)
  Jeff Smith – CDC Kontinentális Kupa (Első kör)
  Ky Smith – Az Oceanic Masters győztese (Első kör)
  Raymond Smith – DPA-selejtező (Negyedik kör)
  Jim Williams – PDC UK Challenge Tour (Második kör)
  James Wilson – PDPA-selejtező (Első kör) 
  Jamada Juki – PDJ-selejtező (Első kör)
  Mike De Decker – Beugró (Második kör)
  Gordon Mathers - Beugró (Első kör)
  Peter Hudson - Beugró (Első kör)
   Charles Losper – Afrikai selejtező (visszalépett)
   Csiao Cseng – Kínai bajnokság győztese(visszalépett)
   Juan Rodriguez – Délnyugat-európai selejtező (koronavírus-fertőzés)

Lebonyolítás
Az összes mérkőzést 501 pontos legekre játszották a játékosok, dupla kiszállóval. Egy év elteltével újra bevezették a tie-break szabályt. Az első forduló kivételével az utolsó szettet két leg különbséggel kellett megnyerni, kivéve, ha a szett eredménye 5–5 lett, ebben az esetben úgynevezett hirtelen halál (Sudden-Death) következett. A torna előrehaladtával a megnyerendő szettek száma (First to), így a mérkőzések hossza (Best of) is egyre növekedett.

Díjazás
A torna teljes díjazása az előző évhez hasonlóan 2 500 000 angol font volt. A vb-győztes 500 000 fontot kapott, a döntős 200 000 fonttal lett gazdagabb.

Ütemezés
<div class="NavFrame">
Szerda, december 15.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Csütörtök, december 16.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Péntek, december 17.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Szombat, december 18.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Vasárnap, december 19.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Hétfő, december 20.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Kedd, december 21.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Szerda, december 22.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Csütörtök, december 23.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Hétfő, december 27.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Kedd, december 28.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Szerda, december 29.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">
 
<div class="NavFrame">
Csütörtök, december 30.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Szombat, január 1.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Vasárnap, január 2.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

<div class="NavFrame">
Hétfő, január 3.
<div class="NavContent" style="text-align:center; display: none;">

Ágrajz

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek 

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság